Personen
 Antoine Borel (1840-1915), Zwitsers bestuurder en diplomaat
 Armand Borel (1923-2003), Zwitsers wiskundige
 Émile Borel (1871-1956), Frans wiskundige en politicus
 Eugène Borel (1835-1892), Zwitsers jurist en politicus
 George Frederik Willem Borel (1837-1907), generaal-majoor
 Henri Borel (1869-1933), schrijver
 Jean Henri Borel (1868-1945), luitenant-generaal
 Louis Borel (1905-1973), acteur
 Pétrus Borel (1809-1859), Frans schrijver en dichter
Stellingen
Stelling van Heine-Borel, stelling geeft een verband aan tussen compacte verzamelingen en de eigenschap van bepaalde verzamelingen om gesloten en begrensd te zijn 
Lemma van Borel-Cantelli, stelling in de kansrekening over een rij gebeurtenissen